Кубок Боснии и Герцеговины по футболу 2012/13 года () — 18-й розыгрыш Кубка Боснии и Герцеговины по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com

2012/2013
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2012 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2013 году
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году